Маломир — название нескольких населённых пунктов в Болгарии.
 Маломир — село в Болгарии, Шуменская область.
 Маломир — село в Болгарии, Ямболская область.